Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але вирішила того разу не брати участі разом.
Пешке грала в парі з Анною-Леною Гренефельд, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Сара Еррані і Роберта Вінчі. Среботнік грала в парі з Надією Петровою і успішно захистила свій титул, оскільки у фіналі вони перемогли пару Еррані та Вінчі з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

жінки, парний розряд